Camille Beltrand (1877-1951) : graveur et illustrateur français ;
 Georges Beltrand (1881-1969) : graveur français ;
 Jacques Beltrand (1874-1977) : graveur français ;
 Tony Beltrand (1847-1904) : graveur et illustrateur français, père des précédents.